(индекс ГРАУ 6П28) — советский самозарядный пистолет, обеспечивающий бесшумную и беспламенную стрельбу на дальность до 50 метров. Выгодно отличается от ПБ компактностью, а от С4М и МСП — скорострельностью, что связано с применением специального патрона. При выстреле пуля выталкивается не пороховыми газами, а специальным поршнем, который, сообщив пуле начальную скорость, заклинивается в гильзе и запирает внутри неё пороховые газы.

Конструкция 
Автоматика пистолета работает по принципу отдачи свободного затвора. Ударно-спусковой механизм — курковый, двойного действия, унифицированный с таковым у ПМ. Предохранитель неавтоматический. Магазин с однорядным расположением патронов.

Варианты и модификации 
 ПСС — вариант под патрон СП-4
 ПСС-2 — вариант под патрон СП-16

Страны-эксплуатанты 
  — спецподразделения России
  — Главное Разведывательное Управление Республики Армения

Иллюстрации

Примечания

Литература и источники 
 Юрий Котельников. Оружие спецназа: тихий, но веский аргумент // журнал «Братишка», ноябрь 1999
 Болотин Д. Н. История советского стрелкового оружия и патронов. — Санкт-Петербург: Полигон, 1995. — ISBN 5-85503-072-5
 Мураховский В. И. Оружие пехоты' 97 [Текст] : монография / В. И. Мураховский, С. Л. Федосеев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Арсенал-Пресс, 1997. — 400 с., [8] л. ил : ил. — ISBN 5-85139-001-8 : Б. ц. Библиогр.: с. 391

Ссылки 
 Центральный НИИ Точного машиностроения
 М. Р. Попенкер. Бесшумный пистолет ПСС "Вул"  / Современное стрелковое оружие и боеприпасы. online-энциклопедия стрелкового оружия
 Бесшумный пистолет. Вул. Полное описание характеристик, сборка и разборка пистолета, фото 
 Документальный фильм о пистолете ПСС на сайте YouTube 
 Фотообзор пистолета ПСС на сайте zonwar.ru 
 PSS Silent Pistol  / Internet Movie Firearms Database (использование в кинофильмах и компьютерных играх)

Бесшумные пистолеты
Самозарядные пистолеты СССР
Появились в 1983 году в СССР